Sivrice (district), een district van de Turkse provincie Elazığ
 Sivrice (stad), de hoofdplaats van het district